El gronxador (Fragonard) de Jean-Honoré Fragonard
 El gronxador (Renoir) de Pierre-Auguste Renoir